RTS é uma sigla com vários significados:
 Estratégia em tempo real - Gênero de jogos eletrônicos, também conhecido pelo termo em inglês Real-time strategy, sigla RTS.
 RTS (RS232) - Um sinal "Request To Send"
 RTS Index - um índice de bolsa de valores
  RTS - Rádio televisão Suíça
 Rádio Televisão da Sérvia
 Rozhlas a televízia Slovenska

Desambiguação